Harmonia – personaggio della mitologia greca
 Harmonia – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Harmonia – gruppo musicale tedesco
 Harmonia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Harmonia – genere di coleotteri della famiglia delle Coccinellidae
 40 Harmonia – asteroide della fascia principale
 Harmonia – visual novel pubblicata da Key nel 2016
Harmonia – film del 2016 diretto da Ori Sivan

Pagine correlate 
Armonia (disambigua)
Harmony